

Personnalités 

 Ghenwa Jalloul (née en 1962), femme politique libanaise, députée ;
  (née en 1990), joueuse d'échecs libanaise ; 
 Néji Jalloul (né en 1957), historien, islamologue et homme politique tunisien.

Prénom 
Jalloul est aussi un prénom. Pour les personnalités de ce prénom, voir :

Noms dérivés 
 Café Jalloul, série télévisée humoristique tunisienne.